Hrvatska:
 Sršići (Malinska – Dubašnica), naselje u općini Malinska – Dubašnica
 Sršići (Ozalj), gradsko naselje Ozlja